Soublette ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Soublette (1789–1870), venezolanischer Politiker
 Sylvia Soublette (1924–2020), chilenische Komponistin